Vardaman kan syfta på:

 James K. Vardaman
 Vardaman, Mississippi